Калаверас има више значења:

 Калаверас (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Калаверас, Трес Ерманос (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Калаверас (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Калаверас (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Калаверас (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Калаверас (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Калаверас (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику